

Patronyme 
 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 James Anthony Froude (1818 - 1894), historien et écrivain anglais ;
 Richard Hurrell Froude (1803 - 1836), prêtre anglican ;
 Robert Edmund Froude (1846 - 1924), ingénieur et architecte naval britannique ;
 William Froude  (1810 - 1879), ingénieur et architecte naval britannique.

Physique 
 Nombre de Froude, nombre adimensionnel.
 Théorie de Froude, théorie de dynamique des fluides portant sur les hélices.